Eurytides är ett släkte av fjärilar. Eurytides ingår i familjen riddarfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Riddarfjärilar
Eurytides